Александр Вишняков:
 Вишняков, Александр Григорьевич (1836—1912) — русский публицист и историк.
 Вишняков, Александр Иванович (1750/1751—?) — русский художник-жанрист.
 Вишняков, Александр Олегович (род. 1986) — белорусский футболист.
 Вишняков, Александр Степанович (1914—2004) — советский учёный и журналист. См. также 
 Александр (Вишняков) (1890—1941) — архимандрит Русской православной церкви.